Jarebica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Jarebica – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra